O músculo levantador do ângulo da boca é um músculo da boca.

Levantador do angulo da boca